Уильям Маршал () или Уильям Маршалл () — может означать:

Дворяне, политики и военные деятели 
 Уильям Маршал (ок. 1146/1147 — 14 мая 1219) — англонормандский рыцарь, 1-й граф Пембрук с 1189 года, маршал королевского двора с 1194 года, юстициарий Англии в 1190—1194 годах, шериф Глостершира в 1190—1195, 1199—1207 годах, по мнению современников, являлся величайшим рыцарем христианского мира.
 Уильям Маршал (ок. 1190 — 6 апреля 1231) — средневековый английский аристократ и военачальник, 2-й граф Пембрук и маршал английского королевского двора с 1219 года, юстициарий Ирландии в 1224—1226 годах, старший сын Уильяма Маршала, 1-го графа Пембрука, и Изабеллы де Клер, 4-й графини Пембрук.
 Уильям Маршал из Нортона (ум. ок. 1265) — английский барон, маршал Ирландии с 1236.
 Уильям Маршал (ум. 24 июня 1314) — (29 сентября 1277 — 23/24 июня 1314), барон Хингэма с 1282, барон Маршал из Хингэма с 1309.
 Уильям Маршал (1796 — 16 мая 1872) — британский политик, член парламента в 1826—1868 годах.
 Уильям Маршал (22 июня 1885 — 19 августа 1952) — австралийский политик, член законодательного собрания Западной Австралии с 1921 года.
 сэр Уильям Маршал (29 октября 1865 — 29 мая 1939) — британский генерал, главнокомандующий британскими войсками в Месопотамии в 1917 году.
 Уильям Луис Маршал (11 июня 1846 — 2 июля 1920) — американский бригадный генерал, командующий инженерными войсками США в 1908—1910 годах.
 Уильям Рейни Маршал (17 октября 1825 — 8 января 1896) — американский политик, 5-й губернатор Миннесоты в 1866—1870 годах.
 Уильям Томас Маршал (5 декабря 1854 — 11 сентября 1920) — английский офицер, кавалер Креста Виктории.
 Уильям Маршал (род. 23 августа 1935) — канадский политик и судья.
 Уильям (Билли) Маршал (1672—1792) — король цыган в Юго-Восточной Шотландии.

Деятели культуры и искусства 
 Уильям Гораций Маршалл (2 октября 1917 — 8 июня 1994) — американский актёр, режиссёр, продюсер и певец, лидер группы «Pennsylvanians».
 Уильям Гораций Маршалл (19 августа 1924 — 11 июня 2003) — американский актёр, режиссёр и оперный певец.
 Уильям Маршалл (16 января 1885 — 25 апреля 1943) — американский кинооператор.
 Уильям Маршалл (ум. 1679) — английский гравёр и иллюстратор.
 Уильям (Билл) Маршалл (21 июля 1923 — 5 мая 2007) — британский гончар.
 Уильям (Билл) Маршалл (27 декабря 1748 — 29 мая 1833) — шотландский композитор, считается одним из величайших авторов шотландской скрипичной музыки.
 Уильям Колдер Маршалл (18 марта 1813 — 16 июня 1894) — шотландский скульптор.
 Уильям Леонард Маршалл (1944—2003) — австралийский писатель.
 Билл (Уильям) Маршалл (1939 — 1 января 2017) — канадский кинематографист, кинопродюсер и театральный режиссёр шотландского происхождения, один из соучредителей международного кинофестиваля в Торонто.
 Уильям Форбс Маршалл (8 мая 1888 — январь 1959) — ольстерский поэт, пресвитерианский министр.
 Уильям Маршалл (1745—1818) — английский писатель, специалист по сельскому хозяйству.
 Уильям Маршалл (ум. 1540) — английский протестантский реформатор, книгопечатник и переводчик.
 Уильям Маршалл (ок. 1717 — 25 апреля 1906) — новозеландский учитель и священник.

Деятели спорта 
 Уильям Маршалл (29 апреля 1849 — 24 января 1921) — английский архитектор и теннисист-любитель, финалист первого теннисного турнира в Уимблдоне в 1877 году.
 Уильям Маршалл — шотландский регбист 1870-х годов.
 Уильям (Билл) Сирил Маршалл (14 августа 1918 — 1 ноября 2005) — английский тренер скаковых лошадей.
 Уильям Маршалл (9 июля 1884 — 17 мая 1971) — австралийский футболист шотландского происхождения.
 Уильям Риддл Маршалл (22 сентября 187 — 11 декабря 1959) — американский профессиональный бейсболист, кэтчер, известный под прозвищем «Док Маршал».
 Уильям (Билл) Маршалл (24 октября 1887 — 24 ноября 1926) — основатель и главный тренер клуба «Детройтские вестники» ранней Национальной футбольной лиги (американский футбол).
 Уильям (Билл) Генри Маршалл (14 февраля 1911 — 5 мая 1977) — американский профессиональный бейсболист, выступавший на позиции игрока второй базы.
 Уильям (Билли) Маршалл (11 июля 1936 — 20 апреля 2007) — североирландский футболист, играл за несколько английских клубов, а также сборную Северной Ирландии.
 Гарри Маршалл (при рождении — Уильям Генри Маршалл; 6 февраля 1905 — 9 марта 1959) — английский футболист, нападающий, играл за несколько английских клубов.
 Уильям (Билл) Джеймс Генри Маршалл (26 марта 1892 — 13 декабря 1945) — игрок австралийского футбола.